Michał Czarnocki, urzędnik ziemski w XVIII wieku
 Michał Czarnocki (-1935), inżynier, oficer